Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Olivier Delaître e Fabrice Santoro che si sono ritirati  sul punteggio di 6-1, 2-1.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)

 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (semifinali)
 Patrick Galbraith /  David Macpherson (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (secondo turno)
 Assente

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1998